Dwiggins ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Victor Dwiggins (1874–1958), US-amerikanischer Cartoonist
 Sue Dwiggins (eigentlich Miriam Gretchen Sues; 1914–2011), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduktionsmitarbeiterin
 William Addison Dwiggins (1880–1956), US-amerikanischer Typograph und Illustrator